Friede von Brest steht für:

 Friede von Brest (1435), den Friedensschluss zwischen dem Deutschen Orden und Polen sowie Litauen 1435
 Friedensvertrag von Brest-Litowsk, den Friedensvertrag zwischen den Mittelmächten und Sowjetrussland 1918